Клерико () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Клерико, Доменико (1950—2017) — итальянский винодел из Пьемонта.
 (25905) Клерико — астероид, открытый в 2000 году и названный в честь Доминико Клерико.
  (1929—2013) — французский предприниматель, владелец кабаре «Мулен Руж» с 1962 года. 
 Клерико, Франческо (c. 1755—1838) — итальянский артист балета, балетмейстер и композитор. Начиная с 1776 года работал в таких театрах, как Сан-Агостино (Генуя), Ла Скала (Милан), Сан-Самуэле и Ла Фениче (Венеция).